Die Weltcupsaison 2013/14 der Nordischen Kombination begann am 30. November 2013 in Kuusamo und endete am 16. März 2014 in Falun. Höhepunkt der Saison waren die XXII. Olympischen Winterspiele vom 12. bis 20. Februar 2014 im russischen Sotschi, wobei die drei Wettbewerbe der Nordischen Kombination in Krasnaja Poljana ausgetragen wurden.

Eine Neuerung war das Nordic Combined Triple, das unter dem Namen Weekend Challenge im Sommer-Grand-Prix erstmals ausgetragen wurde. Dabei fanden an einem Wochenende drei Wettkämpfe statt, deren Teilnehmerfeld beim zweiten Bewerb auf die besten 50 und für den letzten Wettkampf mit zwei Durchgängen beim Springen auf die besten 30 reduziert wurde und deren Punkte- und Zeitdifferenzen für die Startreihenfolge und die Gesamtwertung des Wochenendes übernommen wurden (analog zur Vierschanzentournee). Am Ende dieses Höhepunkts der Weltcupwertung, der in Seefeld in Tirol ausgetragen wurde, war derjenige Gesamtsieger, der als Erster die Ziellinie des abschließenden 15-Kilometer-Laufes passierte.

Titelverteidiger des Gesamtweltcups war der Deutsche Eric Frenzel, der diesen Titel erneut gewann.

Ergebnisse und Wertungen

Weltcup-Übersicht

Weltcup-Gesamtwertung

Nationenwertung

Weblinks

Einzelnachweise 

Weltcup der Nordischen Kombination
Nordische Kombination